Au Revoir puede referirse a:

 Au Revoir (1997), canción de Malice Mizer.
 Au Revoir (2011), canción de Cascada.